Горе́ (острів) — острів у Сенегалі.
 Ґоре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна
 Ґоре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези